Sztrelecek – IV. (Rettegett) Iván által létrehozott orosz katonai erők, magyarul: lövészek v. lövők
 Sztrelecek (Magyarország) – A muravidéki Sztrelec (ma Őrszentvid/Strehovci, Szlovénia) község íjász határőrző elemeit a 16. század előtt nevezték sztreleceknek.
 Sztrelec – Őrszentvid (ma Strehovci, Szlovénia) község régi magyar neve.